

Красноярський — селище, Агаповський район, Челябінська область
 Красноярський — хутір, Верхньомамонський район, Воронезька область
 Красноярський — хутір, Іловлінський район, Волгоградська область
 Красноярський — селище, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Красноярський — хутір, Серафимовицький район, Волгоградська область
 Красноярський — селище, Чернишковський район, Волгоградська область

Також 
 Красноярський край
 Красноярський район (значення)
 Красноярська
 Красноярська сільська рада
 Красноярське